Horst Lüning (* 28. Dezember 1957) ist ein deutscher Unternehmer und Betreiber von Video-Blogs, der sich dem Onlinehandel mit Whisky widmet und Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kommentiert.

Leben 
Lüning legte an der TH Darmstadt seine Vordiplomprüfung in Maschinenbau ab und wechselte zum Hauptstudium der Luft- und Raumfahrttechnik an die TU München. Er schloss sein Studium als Maschinenbauingenieur mit einer Diplomarbeit über ein Thema der Festigkeitslehre im Flugzeugbau ab, die 1982 von den Vereinigten Flugtechnischen Werken in Bremen publiziert wurde. Anschließend promovierte er mit einer Dissertation über optimierte Prozesssteuerungen im Maschinenbau zum Doktor-Ingenieur.  Danach arbeitete er in der Kraftwerkstechnik, in der Automobilentwicklung und schließlich in der IT-Branche.

Er ist seit 1999 hauptberuflich Marketing- und IT-Manager des  1993 als The Whisky Store von seiner Frau gegründeten Unternehmens Whisky.de GmbH & Co. KG sowie von Whisky.com Media GmbH in Seeshaupt am Starnberger See, die auf Online-Versand von Whisky spezialisiert sind. Die beiden Internetseiten der Unternehmen bieten Informationen über Whisky an.

YouTube-Aktivitäten 

Bekannt wurde Lüning durch seine YouTube-Kanäle.

Auf dem YouTube-Kanal Whisky.de veröffentlicht Lüning regelmäßig eigens durchgeführte Whisky-Verkostungen. Der Kanal besteht seit November 2007, umfasste am  30. August 2022 mehr als 3.000 Videos und hatte über 68.000 Abonnenten sowie über 42,9 Millionen Videoaufrufe.

2014 kaufte Lüning für 3,1 Millionen Dollar von Castello Cities Internet Network die teuerste Domain des Jahres, whisky.com, die er seither betreibt. Für den gleichnamigen YouTube-Kanal werden Verkostungsvideos in englischer Sprache produziert. Der Kanal stellte am 30. August 2022 über 2200 Videos zur Verfügung, hatte über 95.000 Abonnenten und über 22,5 Millionen Videoaufrufe.

Darüber hinaus betreibt Lüning auf YouTube den Video-Blog „UnterBlog“ über verschiedene Themen, in dem er Medien und Parteien kritisiert und Kommentare zu Ereignissen abgibt. Der YouTube-Kanal umfasste am 30. August 2022 über 130 Videos, hatte etwa 183.000 Abonnenten und über 7 Millionen Videoaufrufe.

Tesla-Weltrekord 
Im Juni 2016 legte Lüning nebst Team mit einem Tesla Model S innerhalb von 24 Stunden 2.424 km zurück und markierte damit den Weltrekord der meisten rein elektrisch zurückgelegten Kilometer inkl. Nachladens innerhalb von 24 Stunden. Der Rekord hatte bis November 2018 Bestand.

Weblinks

Einzelnachweise 

Blogger
Person (Whisky)
Webvideoproduzent
Person (Landkreis Weilheim-Schongau)
Seeshaupt
Deutscher
Geboren 1957
Mann